Absentia – film del 2011 diretto da Mike Flanagan
Absentia – serie televisiva statunitense del 2017